Haplosyllis är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Langerhans 1879. Haplosyllis ingår i familjen Syllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Haplosyllis